Ballarini je priimek več oseb:
 Karl von Ballarini, avstro-ogrski general
 Bruno Ballarini, italijanski nogometaš